Колома:
 Колома — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Колома (Калифорния) — бывший небольшой город в штате Kалифорнии, США. Место обнаружения золота в 1948 году.
 Колома, Луис (1851—1915) — испанский писатель.